Ringrose peut faire référence à : 
 Basil Ringrose (1653-1686), médecin anglais.
 Donna Ringrose, joueuse canadienne de hockey sur glace.
 Garry Ringrose (1995-), joueur international irlandais de rugby à XV.
 John Ringrose (né en 1932), mathématicien britannique.